O Lao Bank Football Club foi um clube de futebol com sede em Vientiane, Laos. A equipe competia no Campeonato Laosiano de Futebol, do qual foi campeã em 2001 e 2010.

História 
O clube foi fundado em 1994 e extinto em 2012.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Laos
Clubes de futebol fundados em 1994
Clubes de futebol extintos do Laos